Den följande listan är en lista över icke-periodiska kometer som har en nummerbeteckning.

- 1499

1500 - 1799

1800 - 1899

1900 - 1999

2000 - 2004

2005 - 2009

2010 - 2014

2015 - 2019

2020 -

Källa 

 
Kometer